Abu Dhabi Tour 2017 var den 3. udgave af cykelløbet Abu Dhabi Tour. Det emiratarabiske etapeløb var det tredje arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret mellem 23. og 26. februar 2017. Den samlede vinder af løbet blev Rui Costa fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Lars Bak kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Eksterne henvisninger
 Officielle hjemmeside

Abu Dhabi Tour
UCI World Tour 2017